Gaetano Saffioti – imprenditore italiano
 Tito Saffioti – giornalista italiano